Турпан (Melanitta fusca)  — водоплавний птах родини Качкові
 Турпан (Melanitta) — рід птахів
 Турпан — село, Панфіловський район, Жетисуська область, Казахстан